Glencross est un patronyme porté notamment par :

 Brian Glencross (1941-2022), joueur et entraîneur australien de hockey sur gazon ;
 Curtis Glencross (1982-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.